Reef Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Reef Islands (Salomonen), Inseln der Salomonen
 Reef Islands (Australien), im Great Barrier Reef
 Reef Islands, anderer Name der Rowa-Inseln, Atoll in den Banks-Inseln, Vanuatu

Reef Island ist der Name folgender Inseln:

 Reef Island (Washington)
 Reef Island (Andamanen), Insel der Andamanen